Bremia peut désigner :

 Bremia, genre de pseudo-champignons oomycètes,
 Bremia, genre d'insectes diptères.